Maniis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Maniis, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Maniis, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar